Deze lijst van spelers van het Estisch voetbalelftal geeft een overzicht van alle voetballers die minimaal twintig interlands achter hun naam hebben staan voor Estland. Vetgezette spelers zijn in 2018 nog voor de nationale ploeg uitgekomen.

Overzicht
Bijgewerkt tot en met oefeninterland tegen  (1–3) op 9 juni 2018

Estisch voetbalelftal
Estland
Spelers